Регионы Сербии — географические и исторические регионы Сербии. У этих регионов нет официального статуса, поэтому их границы часто расплывчатые. Но некоторые регионы являются основой для округов Сербии. Обычно регионы являются долинами рек, а их границы — это горные хребты и вершины.

Для лучшего представления регионов в таблицах, территория Сербии условно разделена на шесть географических секторов: северный, западный, центральный, восточный, юго-западный и южный. В 2008 году на территории автономного края Косово и Метохия провозглашено государство Республика Косово. Вследствие этого, регионы, находящиеся в Косово, являются частями спорной территории.

Северная Сербия

Западная Сербия

Центральная Сербия

Восточная Сербия

Юго-западная Сербия

Южная Сербия

См. также 
 География Сербии

География Сербии